Der Citizen Cup 1993 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1993. Das Turnier fand vom 26. April bis 2. Mai 1993 statt.

Im Einzel gewann Arantxa Sánchez Vicario gegen Steffi Graf mit 6:3 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Rennae Stubbs mit 6:4 und 7:6 gegen Larisa Neiland / Jana Novotná.

Attentat auf Monica Seles 
Am 30. April 1993 wurde Monica Seles während ihrer Viertelfinalbegegnung gegen die Bulgarin Magdalena Maleewa von dem psychisch gestörten Günter Parche, einem deutschen Fan ihrer stärksten Konkurrentin Steffi Graf, beim Seitenwechsel mit einem 22 Zentimeter langen Küchenmesser in den Rücken gestochen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Hamburg